

Personnes
Zsuzsa Nagy, gymnaste hongroise ;
Zsuzsa Nagy (née en 1975), judokate hongroise.

Homonymie de personnes